Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ricki Osterthun che ha battuto in finale Kent Carlsson 4-6 4-6 6-4 6-2 6-3 .

Teste di serie 

 Henrik Sundström (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Andreas Maurer (semifinali)
 Tarik Benhabiles (primo turno)

 Sergio Casal (secondo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Raúl Viver (primo turno)
 Givaldo Barbosa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1985